32. Sinfonie steht für:

 32. Sinfonie (Haydn)
 32. Sinfonie (Mozart)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien